Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2012 состоялся в городе Несби (Новая Зеландия) с 18 по 25 ноября 2012 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 7 мужских и 6 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Австралии.

В женском турнире чемпионом стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2013. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Китая и Японии, а также женские сборные Китая и Японии.

Впервые в чемпионате приняли участие мужская и женская сборные Казахстана.

Формат турнира 
На этом чемпионате был, в соответствии с решениями ВФК, изменен формат турнира. В отличие от предыдущих чемпионатов, поскольку в мужском турнире участвовало уже 7 команд, то групповой этап проводился в один круг, а не в два, как раньше (в женском турнире остался двухкруговой групповой этап). В мужской турнире в полуфиналах плей-офф ранее победитель определялся по системе «лучший в пяти матчах» (), то есть до трёх побед — при этом в пятиматчевую серию включались результаты двух матчей из группового турнира между этими командами; на этом чемпионате в полуфиналах пятиматчевая серия была заменена на трёхматчевую () до двух побед (включая и результат матча в групповом этапе). В женском турнире для полуфиналов остались прежние правила (до трёх побед в пяти матчах).

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результат матча между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Австралии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 1:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Новой Зеландии, каждая победила на групповом этапе в одном матче между ними; Корея выиграла первые же две игры полуфинала, пройдя в финал.

(в полуфиналах в скобках показан результат первой игры полуфинала)

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.
 Проходят в тай-брейк за выход с 4-го места в группе в плей-офф за 1—4 места.

В игре 1-го круга между Казахстаном и Австралией победа была присуждена Австралии из-за превышения лимита времени Казахстаном в 10-м энде. К этому моменту Казахстан вёл в счете 9:7.

Тай-брейк 
 6:8

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Австралии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала победил Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Японии, на групповом этапе выигравшие по одному матчу; Япония выиграла первую же две игры полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Спорт в Новой Зеландии в 2012 году
Ноябрь 2012 года